A 2009-es finn labdarúgó-bajnokság a finn labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának hetvenkilencedik alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 14 csapat részvételével, 2009. április 18-án indult és október 17-én ért véget.

A bajnoki címet a HJK Helsinki szerezte meg, mely a klub történetének 22. bajnoki címe. A RoPS Rovaniemi kiesett az élvonalból.

A bajnokság rendszere 
A pontvadászat 14 csapat részvételével zajlott, a csapatok tavaszi, őszi lebonyolításban oda-visszavágós, körmérkőzéses rendszerben mérkőztek meg egymással. Minden csapat minden csapattal két alkalommal játszott, egyszer pályaválasztóként, egyszer pedig idegenben.

A pontvadászat végső sorrendjét a 26 bajnoki forduló mérkőzéseinek eredményei határozták meg a szerzett összpontszám alapján kialakított rangsor szerint. A mérkőzések győztes csapatai 3 pontot, döntetlen esetén mindkét csapat 1-1 pontot kapott. Vereség esetén nem járt pont.

Változások a 2008-as szezont követően 
 Búcsúzott az élvonaltól
 FC KooTeePee 14. helyezettként.
 FC Viikingit alul maradt az osztályozón.

 Feljutott az élvonalba
 JJK Jyväskylä, a másodosztály (Ykkönen) győzteseként.
 KuPS Kuopio megnyerte az osztályozót.

A bajnokság végeredménye

 A HJK Helsinki a 2009-es szezon bajnoka.
 A HJK Helsinki részt vett a 2010–11-es UEFA-bajnokok ligájában.
 A Honka, a TPS Turku, az Inter Turku és a MyPa részt vett a 2010–11-es Európa-ligában.
 A KuPS Kuopio osztályozót játszott.
 A RoPS Rovaniemi kiesett a másodosztályba (Ykkonen).

Eredmények

Jegyzetek

Források 
 Táblázatok és eredmények az RSSSF-en 

Finn
Finn labdarúgó-bajnokságok